Фредерик Дикон (; январь 1829 — 20 ноября 1875, Лондон) — английский , мастер. Родился в Англии, но юность провел в Брюгге. Участник крупного международного турнира в Лондоне (1862) и ряда местных английских соревнований. Приобрел дурную славу из-за своих нападок в прессе на П. Морфи во время его гастролей в Англии в 1858 году.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Дикона в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Дикона на сайте 365Chess

Шахматисты Великобритании
Умершие в Лондоне